Výškovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Výškovice, Ortsteil von Bílovec, Okres Nový Jičín
 Výškovice, Ortsteil von Ostrava, Okres Ostrava-město
 Výškovice, Ortsteil von Vimperk, Okres Prachatice
 Výškovice, Grundsiedlungseinheit von Chodová Planá, Okres Tachov